Madagaskar:
 Prašume Atsinanana
 Regija Atsinanana